Jules Monnerot (1874-1942), journaliste et homme politique martiniquais, fondateur du Parti communiste martiniquais.
 Jules Monnerot (1908-1995), fils du précédent, un sociologue, essayiste et journaliste français.